Hieroglyphica est le titre (ou un mot essentiel du titre) de différents ouvrages sur les hiéroglyphes de l'Égypte antique. En biologie, c'est l'épithète spécifique de différentes espèces.

Culture et société 
Ouvrages sur les hiéroglyphes :
 Hieroglyphica sive de Sacris AEgyptiorum literis commentarii Ionnais Pierii Valeriani Bolzanii Bellunensis, de l’humaniste Pierio Valeriano, traduit en français sous le nom Les Hiéroglyphes de Pierius ;
 Hieroglyphica, un traité en grec en deux volumes, écrit par Horapollon ;
 Hieroglyphica, écrit par Chérémon d'Alexandrie, un ouvrage qui influença Clément d'Alexandrie et Horapollon ;
 De Hieroglyphica Aegyptiorum scriptura, écrit en 1826 par Gustav Seyffarth ;
 Hieroglyphica, écrit par Jan Gerartsen van Gorp pour prouver que l'égyptien hiéroglyphique représentait la langue brabançonne ;
 Monas Hieroglyphica (La Monade Hiéroglyphique), une œuvre hermétique de John Dee ;
 Hieroglyphica of Merkbeelden der oude volkeren, de Romeyn de Hooghe.

Sciences et techniques 
Espèces dont l'épithète spécifique est hieroglyphica (liste non exhaustive) :
 Arachnomura hieroglyphica, une araignée aranéomorphe de la famille des Salticidae ;
 Bertrana hieroglyphica, une araignée aranéomorphe de la famille des Araneidae ;
 Coccinella hieroglyphica, un coléoptère de la famille des Coccinellidae ;
 Epeira hieroglyphica, une araignée aranéomorphe de la famille des Araneidae ;
 Emys hieroglyphica, une tortue de la famille des Emydidae ;
 Rana hieroglyphica, un amphibien de la famille des Pyxicephalidae.

Index égyptologique
Bibliographie en égyptologie